Физарум () — род миксомицетов семейства Физаровые. Родовое название образовано от  — «пузырь».

Описание 
Плазмодий белый, сероватый, жёлтый или оранжевый. Спорофоры представлены спорангиями (как сидячими, так и на трубчатых полупрозрачных ножках, которые могут содержать известь или аморфный материал) или плазмодиокарпами, редко — эталиями и псевдоэталиями. Перидий обычно обызвествлённый, однослойный или двухслойный. Часто имеется колонка или псевдоколонка. Капиллиций в виде стекловидных трубочек с расширениями в местах ветвления, где откладывается гранулированная известь, в отличие от миксомицетов рода Badhamia, у которых трубочки обызвествляются полностью. Капиллиций прикрепляется к основанию спорангия и внутренней поверхности перидия. Споры чёрные или тёмно-коричневые, до светло-коричневых в массе.

Виды 
Являясь самым крупным родом миксомицетов, Physarum включает 162 вида:

 Physarum aeneum (Lister) R.E. Fr.
 Physarum albescens Ellis ex T. Macbr.
 Physarum album (Bull.) Chevall.
 Physarum alexandrowiczii de Bary & Rostaf.
 Physarum alexopoulii Ejale
 Physarum alpestre Mitchel, S.W. Chapm. & M.L. Farr
 Physarum alpinum (Lister & G. Lister) G. Lister
 Physarum altaicum Lavrov
 Physarum alvoradianum Gottsb.
 Physarum andinum A.Ronikier & Lado
 Physarum annulipes Shuang L. Chen & Yu Li
 Physarum apiculosporum Härk.
 Physarum atacamense D. Wrigley, Lado & Estrada
 Physarum atroviolaceum G. Moreno, Y. Yamam. & A. Castillo
 Physarum aurantiacum Shuang L. Chen, Yu Li & H.Z. Li
 Physarum auripigmentum G.W. Martin
 Physarum auriscalpium Cooke
 Physarum australiense S.L. Stephenson, Novozh. & Prikhodko
 Physarum badhamioides Shuang L. Chen & Yu Li
 Physarum bethelii T. Macbr. ex G. Lister
 Physarum bitectum G. Lister
 Physarum bitunicatum S. Carter & Nann.-Bremek.
 Physarum bivalve Pers.
 Physarum bogoriense Racib.
 Physarum braunianum de Bary
 Physarum brunneolum (W. Phillips) Massee
 Physarum bryoarboricola A. Kuhnt
 Physarum bryocorticola A. Kuhnt
 Physarum bryomacrocarpum A. Kuhnt
 Physarum bubalinum M.L. Farr
 Physarum caesiellum Chao H. Chung & Tzean
 Physarum carneum G. Lister & Sturgis
 Physarum cinereum (Batsch) Pers.
 Physarum citrinum Schumach.
 Physarum clavisporum G. Moreno, A. Sánchez, A. Castillo & Illana
 Physarum clematidicola A. Kuhnt
 Physarum compressum Alb. & Schwein.
 Physarum confertum T. Macbr.
 Physarum confusum Shuang L. Chen & Yu Li
 Physarum conglomeratum (Fr.) Rostaf.
 Physarum contextum (Pers.) Pers.
 Physarum corticola A. Kuhnt
 Physarum crateriforme Petch
 Physarum cremiluteum Y.F. Chen & C.H. Liu
 Physarum daamsii Nann.-Bremek.
 Physarum decipiens M.A. Curtis
 Physarum deformans Shuang L. Chen & Yu Li
 Physarum degawae (Nann.-Bremek. & Y. Yamam.) Y. Yamam.
 Physarum dictyospermum Lister & G. Lister
 Physarum dictyosporum G.W. Martin
 Physarum diderma Rostaf.
 Physarum didermoides (Pers.) Rostaf.
 Physarum digitatum G. Lister & Farquharson
 Physarum dispersum Y. Yamam. & Nann.-Bremek.
 Physarum dubium Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
 Physarum echinosporum Lister
 Physarum equatorisporum Hooff & Nann.-Bremek.
 Physarum esuruosii Ejale
 Physarum famintzinii Rostaf.
 Physarum flagellatum (Alexeieff) Fiore-Donno, Kamono & Caval.-Sm.
 Physarum flavicomum Berk.
 Physarum flavidum (Peck) Peck
 Physarum florigerum (Meyl.) Y. Yamam.
 Physarum fulgens Pat.
 Physarum galbeum Wingate
 Physarum gilkeyanum H.C. Gilbert
 Physarum globuliferum (Bull.) Pers.
 Physarum gravidum Morgan
 Physarum gyrosum Rostaf.
 Physarum hagiwarae Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
 Physarum herbaticum Shuang L. Chen & Yu Li
 Physarum hongkongense Chao H. Chung
 Physarum javanicum Racib.
 Physarum kherii Ejale
 Physarum laevisporum Agnihothr.
 Physarum lakhanpalii Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
 Physarum lateritium (Berk. & Ravenel) Morgan
 Physarum lenticulare Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
 Physarum leucophaeum Fr. & Palmquist
 Physarum leucopus Link
 Physarum licheniforme (Schwein.) Lado
 Physarum loratum Shuang L. Chen, Yu Li & H.Z. Li
 Physarum luteolum Peck
 Physarum luteonodum Nann.-Bremek. & Finger
 Physarum macrocephalum J.F. Moreno, G. Moreno, López-Vill. & A. Kuhnt
 Physarum megalosporum T. Macbr.
 Physarum melleum (Berk. & Broome) Massee
 Physarum mennegae Nann.-Bremek.
 Physarum miniatum Nann.-Bremek.
 Physarum minutum McHugh
 Physarum mortonii T. Macbr.
 Physarum murinum Lister
 Physarum mutabile (Rostaf.) G. Lister
 Physarum myricanum Y. Yamam.
 Physarum nasuense Emoto
 Physarum newtonii T. Macbr.
 Physarum nicaraguense T. Macbr.
 Physarum nigripodum Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
 Physarum nitens (Lister) Ing
 Physarum nivale (Meyl.) Mar. Mey. & Poulain
 Physarum notabile T. Macbr.
 Physarum nucleatum Rex
 Physarum nudum T. Macbr.
 Physarum oblatum T. Macbr.
 Physarum obpyriforme C.H. Liu & Y.F. Chen
 Physarum obscurum (Lister) Ing
 Physarum ovisporoides Y. Yamam. & Shuang L. Chen
 Physarum ovisporum G. Lister
 Physarum parvicalcareum Thom. Hoppe, Holg. Müll. & Kutschera
 Physarum pauciverrucosum G. Moreno, Lizárraga & Flores-Romero
 Physarum penetrale Rex
 Physarum perfectum M. Peck
 Physarum permegalosporum Y. Yamam. & Nann.-Bremek.
 Physarum pezizoideum (Jungh.) Pavill. & Lagarde
 Physarum plicatum Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
 Physarum polycephalum Schwein.
 Physarum polygonosporum Mosquera, J.M. García-Martín & Lado
 Physarum pseudoalexandrowiczii A. Kuhnt
 Physarum pseudodiderma Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
 Physarum pseudolenticulare A. Kuhnt & Mar.Meyer
 Physarum pseudonotabile Novozh., Schnittler & Okun
 Physarum psittacinum Ditmar
 Physarum pulcherrimum Berk. & Ravenel
 Physarum pulcherripes Peck
 Physarum puniceum Emoto
 Physarum pusillopse D.W. Mitch. & Nann.-Bremek.
 Physarum pusillum (Berk. & M.A. Curtis) G. Lister
 Physarum rayssiae Ramon
 Physarum reniforme (Massee) G. Lister
 Physarum retisporum G.W. Martin, K.S. Thind & Rehill
 Physarum rigidum (G. Lister) G. Lister
 Physarum robustum (Lister) Nann.-Bremek.
 Physarum roseum Berk. & Broome
 Physarum rubiginosum Fr. & Palmquist
 Physarum ruschii Ejale
 Physarum schroeteri Rostaf.
 Physarum scoticum Ing
 Physarum serpula Morgan
 Physarum sessile Brândza
 Physarum simplex M. Peck
 Physarum spectabile Nann.-Bremek., Lado & G. Moreno
 Physarum squamosum Flatau & Schirmer
 Physarum stellatum (Massee) G.W. Martin
 Physarum straminipes Lister
 Physarum subnutans Y. Yamam.
 Physarum sulphureum Alb. & Schwein.
 Physarum superbum Hagelst.
 Physarum synsporum S.L. Stephenson & Nann.-Bremek.
 Physarum taiwanianum Chao H. Chung & C.H. Liu
 Physarum tenerum Rex
 Physarum tessellatum G.W. Martin & M.L. Farr
 Physarum thindii Ejale
 Physarum tropicale T. Macbr.
 Physarum umbiliciferum Y. Yamam. & Nann.-Bremek
 Physarum urna Hardev Singh & Pushpav.
 Physarum variegatum K.S. Thind & Dhillon
 Physarum vermiforme Y. Yamam.
 Physarum vernum Sommerf.
 Physarum virescens Ditmar
 Physarum viride (Bull.) Pers.
 Physarum xanthinum Nann.-Bremek. & Döbbeler
 Physarum xylophilum Shuang L. Chen & Yu Li

Примечания 

Миксомицеты